Бе́рни () — английская фамилия и топоним, а также уменьшительная форма от мужского имени .

Персоналии 
 Берни, Антонио (1905—1981) — аргентинский художник-фигуративист.
 Берни, Анхель (1931—2017) — парагвайский футболист, правый нападающий.
 Берни, Венеция (1918—2009) — девочка, которая придумала имя планете Плутон.
 Берни, Джеймс (1750—1821) — адмирал английского флота, член Лондонского королевского общества.
 Берни, Сидни (1878—1951) — английский торговец и коллекционер предметов искусства.
 Берни, Томмазо (род. 1983) — итальянский футболист, вратарь клуба «Интернационале».
 Берни, Фанни (1752—1840) — английская писательница.
 Берни, Франсуа Иоаким Пьер де (1715—1794) — кардинал и министр Людовика XV.
 Берни, Франческо (1497—1535) — итальянский поэт.
 Бёрни, Чарлз (1726—1814) — английский композитор, историк музыки и органист.
 Составные фамилии
 Ансира Берни, Сельма (род. 1956) — мексиканский славист, критик, переводчик художественной литературы.

Топонимы 
 Берни — вулкан в Чили.
 Берни — портовый город на северо-западе Тасмании (Австралия).
 Берни — гражданский региональный аэропорт города Берни (Тасмания, Австралия)
 Берни-Ривьер — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Поджо-Берни — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Римини.

Прочее 
 Берни — фильм, Франция, 1996 год. Режиссёр — Альбер Дюпонтель.
 Берни — фильм, США, 2011 год. Режиссёр — Ричард Линклейтер.

См. также 
 Берни-Ривьер — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Берниг, Герберт (1931—1920) — военно-морской деятель ГДР.
 Берн (значения)
 Уикенд у Берни
 Уикенд у Берни 2

Примечания